

Фішбах — комуна, кантон Мерш

Фішбах (Біркенфельд) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Фішбах (Кайзерслаутерн) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Фішбах-Оберраден — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Фішбах-бай-Дан — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Фішбах — громада в кантоні Люцерн
 Фішбах-Гослікон — громада в кантоні Ааргау